Teen Romance — девятый мини-альбом американского рэпера Lil Peep совместно с продюсера Lederrick. Он был выпущен 19 июня 2016 года. Мини-альбом состоит всего из трех песен.

История 
В 2016 году Lil Peep решил использовать рисунок его поклонника в качестве обложки своего предстоящего альбома Teen Romance. После смерти Peep, этот поклонник решил в память о Peep запустил в продажу наклейки с данным изображением.

Список треков

Примечания 

Мини-альбомы 2016 года
Мини-альбомы Lil Peep